Thalhofen ist der Ortsname von

 Thalhofen an der Gennach, Ortsteil der Gemeinde Stöttwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Thalhofen an der Wertach, Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Thalhofen (Landsberg am Lech), Ortsteil der Stadt Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Siehe auch:
 Thalhof
Schloss Thallhofen